Сен-Ком-д’Ольт (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Эспальон. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12216.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 27 км к северо-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1387 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 814 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 578 были экономически активными, 236 — неактивными (показатель активности — 71,0 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 578 активных работали 547 человек (307 мужчин и 240 женщин), безработных было 31 (10 мужчин и 21 женщина). Среди 236 неактивных 74 человека были учениками или студентами, 91 — пенсионерами, 71 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывший замок семьи Кастельно (XIV век), в настоящее время мэрия. Памятник истории с 1999 года
  (XI—XII века). Памятник истории с 1991 года
 Портал церкви Левиньяк (XII век). Памятник истории с 1991 года
  (XV—XVI века). Памятник истории с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон